Slide hace referencia a varios artículos:

Música
 Slide (danza), nombre que se le da a una de las tres variantes básicas de la giga (música folcórica irlandesa);
 Slide (guitarra), técnica de guitarra, consistente en pulsar las cuerdas, en el mástil, con un objeto deslizante (cristal, metal, etc.);
 Slide (banda), banda irlandesa de música folk;
 Slide (canción), del álbum Dizzy up the girl, de The Goo Goo Dolls.

Además
 Slide Hampton (1932-), trombonista estadounidense de jazz;
 Slide (diapositiva), tipo de fotografía;